Опо́чицы — деревня в Завеличенской волости Псковского района Псковской области России.

Расположена на юго-западной границе города Пскова, у железной дороги Псков—Печоры.

Население 

Численность населения деревни составляла по оценке на конец 2000 года 204 жителя, по переписи 2010 года — 231 житель.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района